DDG steht für:
 Darryl Granberry Jr., US-amerikanischer Rapper
 Deutsche Dampfschifffahrts-Gesellschaft „Hansa“
 Deutsche Debattiergesellschaft
 Deutsche Dendrologische Gesellschaft
 Deutsche Dermatologische Gesellschaft
 Deutsche Diabetes-Gesellschaft
 Deutsche Dupuytren-Gesellschaft
 Deutsches Dienstleistungszentrum für das Gesundheitswesen
 Guided Missile Destroyer Lenkwaffenzerstörer, siehe Schiffskennung
 die Suchmaschine DuckDuckGo (Kurzform der Domain-URL "DDG.GG")

ddg steht für:
 Fataluku (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen

DDG